Józef Bok (1886-1952), polski duchowny katolicki, jezuita, moderator organizacji katolickich
 Józef Bok (1928-2008), polski chórmistrz, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej